Аррою () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Аррою, Жуан (1861—1930) — португальский композитор, юрист и государственный деятель, министр иностранных дел Португалии (1900—1901).

Топоним 
 Аррою-Гранди
 Аррою-ду-Падри
 Аррою-ду-Сал
 Аррою-ду-Тигри
 Аррою-дус-Ратус
 Аррою-Тринта

См. также 
 Арройо